Název Temešvár má více sídel:
 Timişoara, rumunské město
 Temešvár (okres Písek), obec v okrese Písek
 Temešvár (Hlasivo), část obce Hlasivo v okrese Tábor
 Mlýn Temešvár, zaniklá osada v Hradci Králové, původně selský dvůr a mlýn (nejprve celá součástí Kuklen, později rozdělena na Temešvár I a Temešvár II, přičemž druhá část připadla Pražskému Předměstí)